Mège ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Joseph Mège (1625–1691), französischer Benediktiner; seit 1681 Prior des Klosters Rethel in der Champagne
 Jacques Philippe Mège (Jacques Mège; 1817–1878), französischer Politiker
 Hippolyte Mège-Mouriès (1817–1880), französischer Chemiker